

Persone 
 Anna Tamminen – calciatrice finlandese, portiere
 Eero Tamminen – calciatore finlandese, ala
 Noora Tamminen – giocatrice di golf professionista finlandese
 Taavi Tamminen – lottatore finlandese specializzato in lotta greco-romana